Spike (englisch ‚Spitze‘) bzw. Spikes steht für:

 Spikes (Reifen), Stifte im Profil von Reifen
 Schuhspikes, Gleitschutz für das Gehen auf glattem Untergrund
 Spikes (Leichtathletik), Leichtathletikschuhe mit Spitzen an der Sohle
 Spike (HiFi), ein Standfuß für Lautsprecherboxen und Geräte in der Hi-Fi-Technik
 Hopfenspikes, gehäckselte Drahtabfälle nach der Hopfenernte
 Spike (American Football), ein Spielzug im American Football
 Spike (Beugung), sternförmige Strahlen auf Fotografien
 feine Ausziehungen der Basalmembran der Glomeruli, siehe Membranöse Glomerulonephritis #Pathologie
 Spikes, in der Virologie besonders sichtbare Strukturen der Virushülle, siehe Peplomer
 Spike, ein Chartmuster der Technischen Analyse
 Spike, kurzzeitige Änderung einer Signalspannung, siehe Glitch (Elektronik)
 Spike, Haar-Stacheln beim Irokesenschnitt
 Spike-Kap, Kap an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 The Spike, Klippenfelsen vor der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik

Eigenname:
 Spike (Band), US-amerikanisches Dance-Projekt
 Spike (Panzerabwehrlenkwaffe), eine israelische Panzerabwehrlenkwaffe
 Spitzname eines Monuments in Dublin, Irland, siehe The Spire
 Spike (Sender), US-amerikanischer Kabelsender
 Spike (Unternehmen), japanischer Spieleentwickler und -publisher
 Spike (Zeitschrift), österreichisches Kunstmagazin

Personen:
 Spitzname von Jonathan Gray (* 1968), britischer Rocksänger
 Dolores Spikes (1936–2015), US-amerikanische Mathematikerin und Universitätspräsidentin
 John Spike (* 1951), US-amerikanischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Speik
 Speick
 Spijk